Roble portugués puede referirse al nombre común de dos especies de roble:

 Quercus faginea; o
 Quercus humilis.